Sint-Joriskerk (Sint-Joris, België), kerk in Sint-Joris, Alken, Limburg
Sint-Joriskerk (Sint-Joris, Frankrijk), kerk in Sint-Joris, Noorderdepartement